El término Ftía puede referirse a:

Geografía 
Ftía, región de la antigua Grecia, patria de los mirmidones.

Mitología 
Ftía, una de las nióbides.
Ftía, madre de Doro, Laodoco y Polipetes, tenidos con Apolo.
Ftía, hija de Foroneo.

Personajes 
Ftía I, reina del Epiro, que vivió en torno al siglo V a. C.
Ftía II, reina del Epiro, que vivió en torno al siglo IV a. C.
Ftía de Macedonia, reina de Macedonia, que vivió en torno al siglo II a. C.

Astronomía 
(189) Phthia, un asteroide del cinturón de asteroides.